BWV steht für:
 Bach-Werke-Verzeichnis, das bekannteste Verzeichnis der Werke von Johann Sebastian Bach
 Bayerischer Wald-Verein, ein Verein für Kultur, Heimat- und Volkstumspflege, Naturschutz, Landschaftspflege und Wandern im Bayerischen Wald
 BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, ein geisteswissenschaftlicher Verlag
 Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft
 Bodensee-Wasserversorgung, ein Zweckverband mit Sitz in Stuttgart
 Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
 Berliner Wanderverband, Berliner Dachorganisation für das Wandern, siehe Liste der Vereine im Deutschen Wanderverband

Siehe auch:

 BuxWV

BWV